Тулум (майя) — доколумбовский город майя, служивший портом города Коба
 Тулум (город)
 Тулум (муниципалитет)
 Тулум (тулым) — согласно Словарю Даля, бытовавшее в Сибири обозначение больших валунов и камней в руслах рек.
 Тулум (музыкальный инструмент) — традиционный музыкальный инструмент народов региона Восточной Анатолии и Кавказа.
  — национальный парк в штате Новый Южный Уэльс (Австралия).
 Тулум (коммуна) — коммуна в Крайнесеверном регионе Камеруна, входит в состав департамента Майо-Кани.
 Тулум — турецкая разновидность козьего сыра.